Lehmgrubenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Lehmgrubenbach (Loschwitzbach), linker Zufluss des Loschwitzbachs vor Loschwitz, Stadt Dresden, Sachsen
 Lehmgrubenbach (Unterbach), rechter Zufluss des Unterbachs (zur Prim) in Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg